Номера игроков Национальной хоккейной лиги, выведенные из обращения.

Команды НХЛ выводят из обращения номер(а), как способ чтить бывшего(их) игрока(ов) этой команды.

Первым клубом, выведшим номер из обращения, был «Торонто Мейпл Лифс», который 14 февраля 1934 года перед Матчем всех звёзд увековечил номер 6, под которым играл Эйс Бэйли.

В настоящее время в НХЛ 100 неиспользуемых, 7 ранее изъятых и 23 памятных номеров.

Большинство номеров, выведенных из обращения «Хартфорд Уэйлерс» и «Квебек Нордикс», были вновь введены в обращение, когда эти команды поменяли свою прописку и названия и стали называться «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш» соответственно. Хотя «Харрикейнз» продолжают чтить номер 9, под которым играл Горди Хоу. Напротив, «Финикс Койотс» не вернули в обращения номера, которые были выведены, когда команда называлась «Виннипег Джетс». Памятные номера подобны неиспользуемым, за исключением того, что они остаются доступными для использования другими игроками. Сейчас только «Торонто Мейпл Лифс», «Калгари Флэймз» и «Сент-Луис Блюз» используют это обозначение.

После присоединения к лиге в 2000 году «Миннесота Уайлд» вывела из обращения номер 1 как дань своим болельщикам. В 2021 году Сиэтл Кракен сделал тоже самое, выведя из обращения номер 32 (Кракен стали 32 командой НХЛ и было куплено 32 тысячи билетов в первый день) .

Только у десяти игроков был номер, выведенный двумя различными командами НХЛ:
 Бобби Халл — «Чикаго Блэкхокс», "Аризона" и «Виннипег Джетс».
 Горди Хоу — «Детройт Ред Уингз» и «Хартфорд Уэйлерс»/«Каролина Харрикейнз» (также выведен «Хьюстон Аэрос» (WHA), что делает его единственным игроком с тремя такими достижениями);
 Уэйн Гретцки — «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» (также выведен всей НХЛ);
 Рэй Бурк — «Бостон Брюинз» и «Колорадо Эвеланш»;
 Марк Мессье — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз»;
 Патрик Руа — «Колорадо Эвеланш» и «Монреаль Канадиенс».
 Келли, Ред — «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс»
 Тим Хортон — «Торонто Мейпл Лифс» и «Баффало Сейбрз»
 Скотт Нидермайер— «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Девилз» 

На данный момент в НХЛ выведены из обращения номера двух российских хоккеистов  — Павла Буре (2.11.2013), клубом «Ванкувер Кэнакс» и Сергея Зубова (28.01.2022), клубом «Даллас Старз».

Неиспользуемые номера

Памятные номера 
 В отличие от номеров, изъятых «Торонто Мейпл Лифс» и «Калгари Флэймз», памятные номера остаются в обращении. Некоторые из памятных номеров «Сент-Луис Блюз» остаются в обращении, в то время как другие были изъяты из оборота неофициально.

Ранее изъятые номера 

9-й номер «Аризоны Койотис» (ранее «Виннипег Джетс»), принадлежавший Бобби Халлу, был вновь введен в обращение и отдан его сыну Бретту Халлу.

У «Каролина Харрикейнз» есть необычное исключение в отношении номера 9 Горди Хоу. Хотя «Харрикейнз» не сделали никакого официального признания выведения номера из обращения «Хартфорд Уэйлерз», они не используют этот номер после своего переезда в 1997 году.

16-й номер «Детройт Ред Уингз», под которым играл Владимир Константинов, официально не выведен из обращения, но игроками команды не используется

Примечания 

 
Списки НХЛ